Сан-Бернардино () — распространённый топоним испанских колонистов, в честь Святого Бернардино.

 Населённые пункты и административно-территориальные единицы
 Сан-Бернардино(it) — муниципалитет в департаменте Сучитепекес, Гватемала.
 Сан-Бернардино(en) — посёлок в муниципалитете Сее, штат Юкатан, Мексика.
 Сан-Бернардино(en) — город в департаменте Кордильера, Парагвай.
 Сан-Бернардино — город в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния, США.
 Сан-Бернардино — округ в штате Калифорния, США.
 Сан-Бернардино(en) — аэропорт округа Сан-Бернардино, штат Калифорния, США.
 Сан-Бернардино — посёлок в кантоне Граубюнден, Швейцария.

 Названия физической географии
 Сан-Бернардино — долина в Южной Калифорнии.
 Сан-Бернардино — горы в Южной Калифорнии, высотой до 3500 метров.
 Сан-Бернардино(de) — перевал в Альпах.
 Сан-Бернардино(en) — пролив на Филиппинах.
 Сан-Бернардино(en) — река в Мексике, штат Сонора.
 Сан-Бернардино(en) — национальный заповедник в штате Калифорния.

См. также